Dallman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 (1978-), chanteur et compositeur américain ;
  (born 1963), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Kevin Dallman (1981-), joueur canadien de hockey sur glace naturalisé kazakh ;
  (1985-), footballeur américain ;
  (1967-), joueur canadien de hockey sur glace.

Patronyme germanique
Patronyme allemand